Hexacrobylidae är en familj av sjöpungar. Hexacrobylidae ingår i ordningen Pleurogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hexacrobylidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Hexacrobylidae